В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Беттіна Бюнге здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Поттер 7-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)

 Беттіна Бюнге (Переможниця)
 Барбара Поттер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Pan Pacific Open